

Persone 
 Francesco Colzi – medico e chirurgo italiano
 Ottaviano Colzi – politico italiano.
 Sara Colzi – allenatrice di calcio italiana.

Altro 
 Villa Colzi – villa rinascimentale di San Giorgio a Colonica, a Prato
 Unione Sportiva Roberto Colzi – società pallavolistica maschile di Prato